Ла Лома, Ла Ломита има више значења:

 Ла Лома, Ла Ломита (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома, Ла Ломита (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лома, Ла Ломита (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику